Шукевич — славянская фамилия:
 Шукевич, Вандалин Александрович (1852―1919) ― белорусско-польский археолог, этнограф, фольклорист и краевед, член-корреспондент Краковской Академии наук. 
 Шукевич, Евгений Михайлович (1914—2013) — советский и белорусский тренер по метанию молота, заслуженный тренер СССР.